Омер-паша Вриони — османский военачальник албанского происхождения, участвовал в подавлении греческой революции и русско-турецкой войне 1828—1829 годов
 Омер Лютфи-паша (1806—1871) — османский военачальник сербского происхождения, участник турецко-египетской и крымской войн
 Омер-паша Вриони — албанский политик, премьер-министр.